

Patronymie 

De Mecquenem est un nom de famille porté par :

Remi Jean-Baptiste de Mecquenem, un général de brigade
Roland de Mecquenem, un archéologue.